Es gibt jedoch einen Opernsänger namens Sunnyboy Dladla.